

Geografia 
 Regno Unito
Hereford – capoluogo dell'Herefordshire
 Stati Uniti d'America
Hereford – township della Contea di Berks, Pennsylvania
Hereford – città della Contea di Deaf Smith, Texas
Campo di prigionia di Hereford, campo di prigionia in Texas per i soldati italiani

Altro 
Hereford – razza bovina
Hereford United Football Club – squadra di calcio